Вејн Роберт Хенеси (; 24. јануар 1987) је велшки фудбалер који игра на позицији голмана и тренутно наступа за Нотингем Форест и репрезентацију Велса.

Клупска каријера 
Професионалну каријеру је започео у Стокпорт Каунтију на позајмици из Вулверхемптона. 2007. је враћен са позајмице због повреде голмана Вулверхемптона, Мета Марија.

За Кристал Палас је потписао 31. јануара 2014. уговор на 3,5 године.

Репрезентативна каријера 
За сениорску репрезентацију Велса дебитовао је на утакмици против Новог Зеланда 26. маја 2007. године. Одиграо је свих десет утакмица у квалификацијама за Европско првенство 2016. где је Велс направио историјски успех пласиравши се на Европско првенство.

На Европском првенству 2016. је пропустио прву утакмицу у групној фази против Словачке због повреде, а уместо њега је играо Дени Ворд. Хенеси је играо на осталим утакмицама на турниру све до полуфинала против Португалије у ком је Велс поражен.

На Светском првенству 2022. Хенеси је добио црвени картон у завршници меча против Ирана због оштрог прекршаја над Мехдијем Таремијем.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Успеси 
Вулверхемптон
 Чемпионшип: 2008/09.

Индивидуални
 Тим године у Чемпионшипу: 2007/08.
 Играч месеца Друге лиге: фебруар 2007.
 Вулверхемптонов играч године: 2007/08.

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1987.
Велшки фудбалери
Велшки фудбалски репрезентативци
Фудбалски голмани
Фудбалери Вулверхемптон вондерерса
Фудбалери Бристол Ситија
Фудбалери Кристал паласа
Фудбалери Бернлија
Фудбалери Нотингем Фореста
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Фудбалери на Европском првенству 2020.
Фудбалери на Светском првенству 2022.